67-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 16 по 26 ноября 1995 года в Гуанчжоу (Китай).

Общий медальный зачёт

По медалям за сумму

По всем медалям

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Ноябрь 1995 года
Чемпионаты мира в Китае
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Китае
Спорт в Китае в 1995 году